

Nom de famille 

 Adolphe Schaeffer (1873-1951), architecte français ;
 Albert Schaeffer (1907-1957), mathématicien américain ;
 Albrecht Schaeffer (1885-1950), écrivain allemand ;
 August Schaeffer von Wienwald (1833-1916), peintre autrichien ;
 Bogusław Schaeffer (1929-2019), compositeur, musicologue et artiste graphique polonais ;
 Charles Frederick August Schaeffer (1860-1934), entomologiste américain ; 
 Chester Schaeffer (1902-1992), monteur américain ; 
 Christian-Henri Schaeffer (1774-1842), militaire français qui servit durant les guerres de la Révolution et de l'Empire ;
 Claude F. A. Schaeffer (1898-1982), archéologue français ;
 Emmanuel Schaeffer (1955-), écrivain, scénariste et auteur dramatique français ;
 Frédéric Schaeffer (1894-), footballeur français ;
 Henri Alexis Schaeffer (1900-1975), peintre français ;
 Jac Schaeffer (1978-), réalisatrice, productrice et scénariste américaine ;
 Jacqueline Schaeffer (19?-), psychanalyste française ;
 Jean-Marie Schaeffer (1952-), philosophe français ;
 Lucien Schaeffer (1928-2016), footballeur français ;
 Max Pierre Schaeffer (1928-2000), journaliste et romancier allemand, auteur de roman de guerre et de roman policier ;
 Pierre Schaeffer (1910-1995), ingénieur, chercheur, compositeur et écrivain français ;
 Rebecca Schaeffer (1967-1989), actrice américaine ;
 Wendy Schaeffer (1974-), cavalière australienne de concours complet d'équitation.

Personnage de fiction 
 Aelita Schaeffer est un personnage de la série d'animation française 2D/3D Code Lyoko.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme français